Il doppio del torneo di tennis Brighton International 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Helena Suková e Nathalie Tauziat che hanno battuto in finale Jo Durie e Nataša Zvereva 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Helena Suková /  Nathalie Tauziat (campionesse)
 Jo Durie /  Nataša Zvereva (finale)

Assente
 Sandra Cecchini /  Laura Garrone (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brighton International 1990